Azuay es una región del norte de América del Sur que puede referirse a:

 Provincia de Azuay; provincia de la República de Ecuador.
 Departamento de Azuay, subdivisión administrativa de la extinta Gran Colombia.